CUPS puede referirse a:

 Código Unificado de Punto de Suministro
 Common Unix Printing System
 Clasificación Única de Procedimientos en Salud

Acrónimos